Název Audra může znamenat:
 řeka:
 Audra (Sartai) – řeka v severovýchodní Litvě v povodí Šventoji, která se vlévá do jezera Sartai
 sídlo
 Audra (okres Rokiškis) – ves v severovýchodní Litvě v okrese Rokiškis
 Audra (Barbour County) – městys v USA, v Západní Virginii
 Obecné slovo audra v litevštině znamená bouřka/bouře.
 jméno:
 Audra je v Litvě středně časté ženské/dívčí křestní jméno. Jeho varianty jsou: Audrė, Audronė, Audrona, Audronija. Svátek má 8. května. Mužský protějšek jména je Audrius, Audrys nebo Audronius. Jméno Audrius je v rukopisném projevu snadno zaměnitelné za jméno Andrius. 
 Audra Cohen (* 1986) – americká tenistka
 Audra Dagelytė (* 1986) – litevská sprinterka a politička
 Audra Daujotienė (* 1986) – litevská a klajpedská politička
 Audra Keller – americká tenistka
 Audra Kurdzikauskienė – litevská a trakajská politička 
 Audra Lea Keener – americká herečka
 Audra Lindley (1918 – 1997) – americká herečka
 Audra Lukauskytė (* 1943) – litevská a palangská politička
 Audra Lynn (* 1980) – americká modelka a herečka
 Audra Mae (* 1984) – americká zpěvačka a textařka
 Audra McDonald (* 1970) – americká herečka a zpěvačka
 Audra Mikalauskaitė (* 1960) – litevská politička
 Audra Plepytė-Jara (* 1971) – litevská diplomatka – velvyslankyně ve Španělsku
 Audra Smith (* 1970) – americká trenérka košíkové
 Audra Strickland (* 1974) – americká politička
 Audra Thomas – severoirská televizní hlasatelka
 Audra Wilks – vicemiss fotogenická na soutěži Miss USA 1997
 Audrė Preikšaitienė (* 1963) – litevská politička
 Audronė Burakovienė-Kriaučiūnaitė
 Audronė Eigminienė
 Audronė Eitmanavičiūtė
 Audronė Gaižiūnienė-Simonaitytė
 Audronė Garšvaitė
 Audronė Grainienė
 Audronė Kardašienė
 Audronė Kurienė
 Audronė Marcinkevičiūtė
 Audronė Meškauskienė-Abrūtytė
 Audronė Pacevičienė
 Audronė Pitrėnienė
 Audronė Purlienė-Piekutė
 Audronė Zupkauskienė-Steponavičiūtė

 hudební skupina:
 Audra (Arizona) – hudební skupina v Arizoně založená r. 1991 bratry Bret a Bart Helmovými ve stylu dark wave. Jedno z jejich alb (z roku 2000) má také název Audra (album).
 příjmení:
 Paul Audra (1869 – 1948) francouzský malíř
 fotbalový klub:
 FK Audra Klaipėda – několikrát v minulosti se vyskytnuvší název dnešního FK Baltija Klaipėda
 judistický klub:
 Audra (judo Šakiai) – judistický klub v Litvě v okresním městě Šakiai 
 tank
 Audra (tank) – název jednoho z 12 tanků typu FT-17, které zakoupila Litva v roce 1923 z Francie